Вагуш:

 Вагуш — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру.
 Вагуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.